Carlos Alberto D' Ascoli (Caracas, Venezuela, 1899-Caracas, Venezuela, 7 de diciembre de 1985) fue un economista, abogado y político venezolano.

Biografía 
Economista abogado y político, realizó sus estudios primarios y secundarios en Cumaná, dónde es llevado a temprana edad y completa su educación superior en la Universidad de Columbia,  Estados Unidos, donde se gradúa de economista; luego sigue estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de París y en la Escuela Libre de Ciencias Políticas de esa ciudad.

Cargos en el exterior 
Fue director de la Liga Panamericana de Estudiantes y de la Asociación General de Estudiantes Latinoamericanos (AGELA), representa a esta última organización en el Congreso de la Federación Internacional de Estudiantes celebrado en Roma (1927), dónde forma parte del grupo antifascista. Miembro fundador en Barranquilla de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI) en 1931. Se desempeña como profesor en la Escuela Libre de Derecho de Panamá (1932-1933), en la Escuela Normal de Bogotá (1933-1934) y en el gimnasio educacional 24 de mayo de Quito en 1935.

Vida política en Venezuela 
A su regreso a Venezuela participa en la fundación del Movimiento de Organización Venezolana (ORVE) donde ocupa el cargo de secretario de cooperación en 1936, así como en la fundación del Partido Democrático Nacional (PDN) en cuya directiva ocupa el cargo de secretario de Relaciones Interiores durante 1936.  Detenido en Puerto Cabello es expulsado de Venezuela en 1937 y permanece exiliado en Chile y Colombia hasta 1939. Dirigente del PND clandestino a su regreso a Venezuela, hace campaña por la candidatura de Rómulo Gallegos a la presidencia de la República en 1941. Miembro fundador de Acción Democrática en 1941, forma parte del comité Directivo Nacional de dicho partido.

Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Venezuela y presidente de la Sociedad de Estudios Económicos de Caracas. Fue ministro de Hacienda en el gobierno de la Junta Revolucionaria (1945-1947), desterrado a raíz del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, regresa a Venezuela en 1958. Senador por el estado Sucre durante (1958-1983) y asesor del partido Acción Democrática en asuntos económicos, mantiene su carrera docente en la Universidad Central de Venezuela y autor de varias obras sobre teoría e historia económica. Carlos Alberto D' Ascoli muere en Caracas, Venezuela, el 7 de diciembre de 1985.

Véase también 

 Agrupación Revolucionaria de Izquierda

Referencias 

Abogados de Venezuela
Ministros de Venezuela
Senadores de Venezuela
Economistas de Venezuela
Caraqueños
Profesores de la Universidad Central de Venezuela
Dirigentes de Acción Democrática
Alumnado de la Universidad de Columbia
Alumnado de la Universidad de París
Ministros durante la presidencia de Rómulo Betancourt